Blüthner ist

 der Kurzname der Julius Blüthner Pianofortefabrik GmbH

Blüthner ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Blüthner-Haessler (* 1966), deutscher Urologe und Betriebswirt; seit 1995 Geschäftsführer obiger Firma
 Julius Blüthner (1824–1910), Klavierbauer und Gründer der Julius Blüthner Pianofortefabrik GmbH
 Robert Blüthner (1867–1932), deutscher Jurist und Unternehmer
 Rudolph Blüthner-Haessler (1903–1966), deutscher Rechtsanwalt und Unternehmer